Провинция Куэнка () входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и включает в себя 238 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Куэнки также объединены в семь комарок: Ла-Алькаррия, Манча-Альта, Ла-Манча-де-Куэнка, Манчуэла, Серрания-Альта, Серрания-Баха и Серрания-Медия.

Провинция Куэнка занимает площадь в 17 141 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Куэнка, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади (911,06 км²). Самый маленький — Касас-де-Гихарро (8,2 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Куэнка, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Куэнка указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абиа-де-ла-Обиспалиа
 2 — Аларкон
 3 — Альбаладехо-дель-Куэнде
 4 — Альбалате-де-лас-Ногерас
 5 — Альбендеа
 6 — Алькала-де-ла-Вега
 7 — Алькантуд
 8 — Алькасар-дель-Рей
 9 — Алькоухате
 10 — Алькончель-де-ла-Эстрелья
 11 — Альгарра
 12 — Алиагилья
 13 — Альмендрос
 14 — Альмодовар-дель-Пинар
 15 — Альмонасид-дель-Маркесадо
 16 — Альтарехос
 17 — Арандилья-дель-Арройо
 18 — Аркас-дель-Вильяр
 19 — Аркос-де-ла-Сьерра
 20 — Аргисуэлас
 21 — Арранкасепас
 22 — Аталайя-дель-Каньявате
 23 — Барахас-де-Мело
 24 — Барчин-дель-Ойо
 25 — Баскуньяна-де-Сан-Педро
 26 — Беамуд
 27 — Белинчон
 28 — Бельмонте
 29 — Бельмонтехо
 30 — Бетета
 31 — Боничес
 32 — Бусьегас
 33 — Буэначе-де-Аларкон
 34 — Буэначе-де-ла-Сьерра
 35 — Буэндиа
 36 — Кампильо-де-Альтобуэй
 37 — Кампильос-Паравьентос
 38 — Кампильос-Сьерра
 39 — Кампос-дель-Параисо
 40 — Каналехас-дель-Арройо
 41 — Каньяда-дель-Ойо
 42 — Каньяда-Хункоса
 43 — Каньямарес
 44 — Каньяверас
 45 — Каньяверуэлас
 46 — Каньете
 47 — Каньисарес
 48 — Карбонерас-де-Гвадасаон
 49 — Карденете
 50 — Карраскоса-де-Аро
 51 — Карраскоса
 52 — Касас-де-Бенитес
 53 — Касас-де-Фернандо-Алонсо
 54 — Касас-де-Гарсимолина
 55 — Касас-де-Гихарро
 56 — Касас-де-Аро
 57 — Касас-де-лос-Пинос
 58 — Касасимарро
 59 — Кастильехо-де-Иньеста
 60 — Кастехон
 61 — Кастильехо-Сьерра
 62 — Кастильо-де-Гарсимуньос
 63 — Кастильо-Альбараньес
 64 — Сервера-дель-Льяно
 65 — Чильярон-де-Куэнка
 66 — Чумильяс
 67 — Куэнка
 68 — Куэва-дель-Иерро
 69 — Эль-Асеброн
 70 — Эль-Каньявате
 71 — Эль-Эррумблар
 72 — Эль-Ито
 73 — Эль-Педерносо
 74 — Эль-Пераль
 75 — Эль-Пикасо
 76 — Эль-Посуэло
 77 — Эль-Провенсио
 78 — Пуэбла-де-Дон-Франсиско
 79 — Энгиданос
 80 — Фреснеда-де-Альтарехос
 81 — Фреснеда-де-ла-Сьерра
 82 — Фуэнте-де-Педро-Наарро
 83 — Фуэнтелеспино-де-Аро
 84 — Фуэнтелеспино-де-Мойя
 85 — Фуэнтенава-де-Хабага
 86 — Фуэнтес
 87 — Фуэртескуса
 88 — Габальдон
 89 — Гарабалья
 90 — Гаскуэния
 91 — Граха-де-Кампальбо
 92 — Граха-де-Иньеста
 93 — Энарехос
 94 — Онрубиа
 95 — Онтанайя
 96 — Онтесильяс
 97 — Оркахо-де-Сантиаго
 98 — Уэламо
 99 — Уэльвес
 100 — Уэргина
 101 — Уэрта-де-ла-Обиспалиа
 102 — Уэрта-дель-Маркесадо
 103 — Уэте
 104 — Иньеста
 105 — Ла-Альберка-де-Санкара
 106 — Ла-Альмарча
 107 — Ла-Сьерва
 108 — Ла-Фронтера
 109 — Ла-Инохоса
 110 — Ла-Парра-де-лас-Вегас
 111 — Ла-Пералеха
 112 — Ла-Пескера
 113 — Лагуна-дель-Маркесадо
 114 — Лагунасека
 115 — Ландете
 116 — Лас-Махадас
 117 — Лас-Месас
 118 — Лас-Педроньерас
 119 — Лас-Валерас
 120 — Ледания
 121 — Леганьель
 122 — Лос-Инохосос
 123 — Лос-Вальдекольменас
 124 — Мариана
 125 — Масегоса
 126 — Мингланилья
 127 — Мира
 128 — Монреаль-дель-Льяно
 129 — Монтальбанехо
 130 — Монтальбо
 131 — Монтеагудо-де-лас-Салинас
 132 — Мота-де-Альтарехос
 133 — Мота-дель-Куэрво
 134 — Мотилья-дель-Паланкар
 135 — Мойя
 136 — Нарбонета
 137 — Оливарес-де-Хукар
 138 — Ольмеда-де-ла-Куэста
 139 — Ольмеда-дель-Рей
 140 — Ольмедилья-де-Аларкон
 141 — Ольмедилья-де-Элис
 142 — Оса-де-ла-Вега
 143 — Пахарон
 144 — Пахаронсильо
 145 — Паломарес-дель-Кампо
 146 — Паломера
 147 — Паракуэльос
 148 — Паредес
 149 — Пинарехо
 150 — Пинеда-де-Хигуэла
 151 — Пикерас-дель-Кастильо
 152 — Портальрубио-де-Гвадамехуд
 153 — Портилья
 154 — Пойятос
 155 — Посоамарго
 156 — Посоррубьелос-де-ла-Манча
 157 — Посоррубио
 158 — Прьего
 159 — Пуэбла-де-Альменара
 160 — Пуэбла-дель-Сальвадор
 161 — Кинтанар-дель-Рей
 162 — Рада-де-Аро
 163 — Реильо
 164 — Росален-дель-Монте
 165 — Саседа-Трасьерра
 166 — Саэлисес
 167 — Салинас-дель-Мансано
 168 — Сальмеронсильос
 169 — Сальваканьете
 170 — Сан-Клементе
 171 — Сан-Лоренсо-де-ла-Паррилья
 172 — Сан-Мартин-де-Боничес
 173 — Сан-Педро-Пальмичес
 174 — Санта-Крус-де-Мойя
 175 — Санта-Мария-де-лос-Льянос
 176 — Санта-Мария-дель-Кампо-Рус
 177 — Санта-Мария-дель-Валь
 178 — Сисанте
 179 — Солера-де-Габальдон
 180 — Соторрибас
 181 — Талаюэлас
 182 — Таранкон
 183 — Тебар
 184 — Техадильос
 185 — Тинахас
 186 — Торральба
 187 — Торрехонсильо-дель-Рей
 188 — Торрубиа-дель-Кампо
 189 — Торрубиа-дель-Кастильо
 190 — Трагасете
 191 — Тресхункос
 192 — Трибальдос
 193 — Уклес
 194 — Уния
 195 — Вальдемека
 196 — Вальдеморильо-де-ла-Сьерра
 197 — Вальдеморо-Сьерра
 198 — Вальдеоливас
 199 — Вальдетортола
 200 — Вальхермосо-де-ла-Фуэнте
 201 — Вальсалобре
 202 — Вальверде-де-Хукар
 203 — Вальвердехо
 204 — Вара-де-Рей
 205 — Вега-дель-Кодорно
 206 — Вельиска
 207 — Вильяконехос-де-Трабаке
 208 — Вильяэскуса-де-Аро
 209 — Вильягарсиа-дель-Льяно
 210 — Вильяльба-де-ла-Сьерра
 211 — Вильяльба-дель-Рей
 212 — Вильяльгордо-дель-Маркесадо
 213 — Вильяльпардо
 214 — Вильямайор-де-Сантиаго
 215 — Вильянуэва-де-Гвадамехуд
 216 — Вильянуэва-де-ла-Хара
 217 — Вильяр-де-Каньяс
 218 — Вильяр-де-Доминго-Гарсиа
 219 — Вильяр-де-ла-Энсина
 220 — Вильяр-де-Олалья
 221 — Вильяр-дель-Умо
 222 — Вильяр-дель-Инфантадо
 223 — Вильяр-и-Веласко
 224 — Вильярехо-де-Фуэнтес
 225 — Вильярехо-де-ла-Пеньуэла
 226 — Вильярехо-Перьестебан
 227 — Вильярес-дель-Сас
 228 — Вильяррубио
 229 — Вильярта
 230 — Вильяс-де-ла-Вентоса
 231 — Вильяверде-и-Пасаконсоль
 232 — Вильора
 233 — Виндель
 234 — Емеда
 235 — Сафра-де-Санкара
 236 — Сафрилья
 237 — Сарса-де-Тахо
 238 — Сарсуэла

Примечания

Ссылки 

 
 

Куэнка
Куэнка